Albumy numer jeden w roku 1981 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1981 (USA)